Василий Платонович Сивцов (11 сентября 1894—28 мая 1973) — передовик советского сельского хозяйства, бригадир свинофермы ордена Трудового Красного Знамени конного завода № 157, Мечётинский район Ростовской области, Герой Социалистического Труда (1949).

Биография 
Родился в 1894 году в селе Богородицкое, ныне Песчанокопского района Ростовской области.

С 1921 года начал трудовую деятельность на конном заводе №157 имени первой Конной Армии Мечётинского района Ростовской области. Возглавлял одну из бригад на свинотоварной ферме. В первые послевоенные годы его бригада стала одной из лучших на Дону. 

В 1948 году вырастил от 26 свиноматок по 25 поросят в среднем на одну свиноматку. Средне живой вес 2-х месячного поросёнка составил 15 кг. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 июля 1949 года за получение высокой продуктивности в животноводстве Василию Платоновичу Сивцову было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и медали «Серп и Молот».

Избирался депутатом поселкового Совета. неоднократный участник выставок достижений народного хозяйства. 

Продолжал работать. В дальнейшем вышел на заслуженный отдых.

Умер 28 мая 1973 года.

Награды 
 золотая звезда «Серп и Молот» (26.07.1949)
 орден Ленина (26.07.1949)
 другие медали.

Примечания

Литература 
 Герои Труда Дона : к 70-летию учреждения звания «Герой Социалистического Труда» : биобиблиографический справочник / М-во культуры Рост. области, Дон. гос. публ. б-ка. ; [сост.: Н. Н. Зайцева, О. Б. Керасир, Л. К. Петросян ; ред. М. Б. Мартиросова ; авт. предисл. В. П. Трут]. Ростов н/Д, 2008.
 Василий Платонович Сивцов // Маяк. Зерноград, 1973. 15 февр. С. 2-3.
 Сивцов Василий Платонович : [некролог] // Маяк. Зерноград, 1973. 31 мая. С. 4.

Ссылки 
Депутаты поселковых советов СССР